Capsala är ett släkte av plattmaskar. Capsala ingår i familjen Capsalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Capsala